Live at the Fillmore — музичний альбом гурту Cypress Hill. Виданий 16 серпня 2000 року лейблом . Загальна тривалість композицій становить 65:11. Альбом відносять до напрямку реп/репкор.

Список пісень 
 Hand on the Pump
 Real Estate
 How I Could Just Kill a Man
 Insane in the Brain
 Pigs
 Looking Through the Eye of a Pig
 Cock the Hammer
 Checkmate
 Can't Get the Best of Me
 Lick a Shot
 A to the K
 I Ain't Goin' Out Like That
 I Wanna Get High
 Stoned Is the Ay of the Walk
 Hits From the Bong
 Riot Starter
 (Rock) Superstar

Хіт-паради

Посилання 

Альбоми Cypress Hill
Музичні альбоми 2000